Ешкаріш () — португальська власна назва.

Топоніми

Ешкаріш (Арока) — парафія.
 Сан-Мамеде-де-Ешкаріш — парафія.
 Сан-Мартіню-де-Ешкаріш — парафія.